Африканская масковая сипуха, или конголезская масковая сипуха () — вид сов из рода Phodilus семейства Tytonidae. Ареал ограничивается субтропическими и тропическими горными лесами в восточной части Республики Конго. Вид находится под угрозой вымирания. Видовое название дано в честь бельгийского орнитолога российского происхождения Александра Пригожина, который предоставил Шоутедену первый экземпляр данного вида.

Описание 
Вид описан по двум экземплярам, отловленным с промежутком в 45 лет.

Длина тела африканской масковой сипухи достигает 24 см. Масса представителей данного вида — 195 г. Глаза относительно маленькие. Низ тела светло-ржавого цвета с несколькими белыми пятнами, которые «обведены» чёрным цветом. Цвет верхней части тела тёмно-ржавый.

Среда обитания и образ жизни 
Все немногочисленные наблюдения были сделаны на относительно небольшой территории вблизи озера Танганьика.

Примечания

Литература

Ссылки 
Bruce, M.D., G. M. Kirwan, and J. S. Marks (2020). Congo Bay-Owl (Phodilus prigoginei), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.cobowl1.01

Сипуховые
Животные, описанные в 1952 году
Птицы Африки
Эндемики Республики Конго
Таксоны животных, названные в честь людей